Iron Fist — система активной танковой защиты.
 Iron Fist — студийный альбом британской рок-группы Motörhead.
 «Iron Fist» — песня из этого альбома.
 Железный кулак — американский телесериал, созданный Скоттом Баком и основанный на одноимённом персонаже комиксов Marvel.